Le sigle MSI peut désigner :
 Le Mouvement social italien, un parti politique d'extrême droite ;
 Le groupe de musique Mindless Self Indulgence ;
 Dans l'assurance, la Mutuelles Sans Intermédiaires ;
 En finances, le Market Standard Indicator ;
 En science de l'information, une maitrise en sciences de l'information ;
 Dans la marine, Mine Sweeping Inshore (Dragueur de mines de la marine Belge) ;
 En biologie moléculaire, une instabilité des microsatellites (MSI) ;
 Mid-Season Invitational, tournoi annuel de League of Legends.

En informatique :
 Dans le secteur du conseil informatique, Management du système d'information ;
 Le MSI est un format de fichier propre à Microsoft, une extension de nom de fichier  signifiant Microsoft System Installer ;
 Le Managed Server Independence : une particularité de BEA WebLogic qui permet à un serveur dédié de démarrer même si le serveur d'administration n'est pas disponible.
 L'entreprise Micro-Star International : constructeur informatique de Taïwan, notamment d'ordinateurs portables à destination des joueurs de jeux vidéos, employant plus de .
 medium-scale integration, un type de circuit intégré.